Pharmacode steht für:
 Pharmacode (Laetus), Barcode-Standard der Firma Laetus
 Pharmacode (Schweiz), Identifikationsschlüssel für Schweizer Gesundheitsprodukte